«Мострансгаз» — российский футбольный клуб из посёлка Газопровод Ленинского района Московской области. Предположительно основан в 2000 году в Москве под названием «Динамо-МГО-Мострансгаз». В 2001—2002 годах назывался «Мострансгаз». В 2001 году представлял Селятино, с 2002 — Газопровод, однако матчи играл в Селятино.

Лучшее достижение в первенстве России — 14-е место в зоне «Центр» Второго дивизиона в 2002 году. В 1/256 финала Кубка России «Мострансгаз» уступил подольскому «Витязю» (1:2). Перед началом сезона-2003 клуб сменил название на «Медик», но не прошёл регистрацию в ПФЛ, лишился статуса профессионального клуба и был расформирован, место «Медика» занял ФК «Петротрест».

Известные игроки 

 В список включены игроки клуба, значимые согласно ВП:ФУТ.
  Александр Буров
  Алексей Ванюшин
  Андрей Говоров
  Георгий Гурцкая
  Виталий Елсуков
  Андрей Жданов
  Денис Киселёв
  Игорь Некрасов
  Андрей Пискарёв
  Николай Свеженцев
  Сергей Смирнов
  Кирилл Терентьев
  Александр Туменко
  Никита Фурсин
  Тимур Хамитов
  Иван Шпаков
  Игорь Ощипко

Тренеры 
 2002  Александр Пискарёв
 2002—2003  Юрий Гаврилов

Примечания

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info
  («Динамо-МГО-Мострансгаз», 2000)
  («Мострансгаз», 2001—2002)

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области